El término Retortillo puede hacer referencia a:

Municipios:
Retortillo es un municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
Valle del Retortillo es un municipio de la provincia de Palencia, Castilla y León, España.
Retortillo de Soria es un municipio de la provincia de Soria, Castilla y León, España.

Pedanías:
Retortillo es una pedanía del municipio de Campoo de Enmedio, en Cantabria, España.
Retortillo es una pedanía del municipio de Torrepadre, en la provincia de Burgos, Castilla y León, España.

Otros:
El Retortillo es un río afluente del río Guadalquivir, en Andalucía, España.
El Rio Retortillo (Carrión) es un río afluente del río Valdeginate, y éste desemboca en el río Carrión. 
Retortillo es un apellido en varias localidades (como Montehermoso ) de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.

 Alfredo Retortillo, político español.